San Chirico steht für:

 San Chirico Nuovo, eine süditalienische Gemeinde in der Provinz Potenza in der Basilikata
 San Chirico Raparo, eine süditalienische Gemeinde in der Provinz Potenza in der Basilikata